Neufchâtel bezeichnet:
 eine Käsesorte, siehe Neufchâtel (Käse)

Neufchâtel  heißen folgende geographische Objekte:

französische Gemeinden:
 Neufchâtel-en-Bray im Département Seine-Maritime
 Neufchâtel-en-Saosnois im Département Sarthe
 Neufchâtel-Hardelot im Département Pas-de-Calais
 Neufchâtel-sur-Aisne im Département Aisne
sowie:
 historische Schreibweise (17. Jahrhundert) der schweizerischen Stadt Neuenburg

Neufchâtel ist der Name folgender Personen:
 ein Schweizer Grafengeschlecht, siehe Neuenburg (Adelsgeschlecht)
 ein französisches Adelsgeschlecht, Seigneurs, siehe Neuchâtel-Bourgogne

 Nicolas Neufchâtel genannt Lucidel (um 1527–nach 1590), niederländischer Porträtmaler
 Thiébaud IV. de Neufchâtel (vor 1270–1336/37), Seigneur de Neuchâtel-Urtière und Blamont, Vicomte de Baume-les-Dames 

Siehe auch:
 Neuchâtel, Neufchâteau, Neuenburg